Municipio de Lakeport puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lakeport (condado de Hubbard, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Hubbard.
 Municipio de Lakeport (condado de Woodbury, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Woodbury.